L'espressione Giochi olimpici di Los Angeles può far riferimento a tre diverse edizioni dei Giochi olimpici estivi, tenutesi o da tenersi nella città di Los Angeles, negli Stati Uniti d'America: 
 Giochi della X Olimpiade – nel 1932
 Giochi della XXIII Olimpiade – nel 1984
 Giochi della XXXIV Olimpiade – nel 2028